Assemblea della Repubblica – assemblea legislativa di Cipro del Nord
Assemblea della Repubblica – assemblea legislativa del Mozambico
Assemblea della Repubblica – assemblea legislativa del Portogallo